Příjmení Burnside nosí více významných osobností:

 Ambrose Burnside (1824–1881) – americký voják, vynálezce, průmyslník a politik
 R. L. Burnside (1926–2005) – americký zpěvák
 William Burnside (1852–1927) – anglický matematik

Externí odkazy